Лолита:
 Лолита — уменьшительная форма имени Долорес''.

Роман Набокова 
«Лолита» — роман писателя Владимира Набокова.

Экранизации романа:
 «Лолита» — фильм Стенли Кубрика 1962 года.
 «Лолита» — фильм Эдриана Лайна 1997 года.

Персоналии 
 Лолита (Лолита Флорес; род. 1958) — испанская певица.
 Лолита (собств. Эдит Эйнцингер, урожд. Цузер, 1931—2010) — австрийская эстрадная актриса.
 Лолита Милявская (род. 1963) — российская певица и телеведущая.
 Лолита Торрес (1930—2002) — аргентинская актриса.

Музыка 
 «Лолита» — опера Родиона Щедрина (1992).
 «Moi… Lolita» — песня французской певицы Alizée.
 «Лолита» — московская музыкальная группа, с которой записывался Ник Рок-н-Ролл.

География 
 Лолита, Техас — город в США

Прочее 
 «Лолита» — 6-я серия комедийного телесериала «Осторожно, модерн! 2».
 «Лолита» — стиль в одежде.
 «Комплекс лолиты», лоликон () — жанр аниме и манги.